Арк'я́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на південь від Парижа, 160 км на захід від Діжона, 65 км на північ від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 275 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 601,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Арк'ян на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Арк'ян на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр